Dincolo de Dunăre  se poate referi la:

 Muzică
 1863 Dincolo de Dunăre – operă de compozitorul ucrainean Semion Gulak-Artemovski;

 Film
 1937 Dincolo de Dunăre – film de regizorul ucrainean Ivan Kavaleridze, cu Stepan Șkurat; 
 1939 Dincolo de Dunăre – film sovietic în regia lui Vasilia Aramenka, cu Mihailo Șveț; 
 1953 Dincolo de Dunăre – film sovietic în regia lui Vasili Lapoknîș;
 1986 Dincolo de Dunăre – film sovietic în regia lui Iuri Suiarko, cu Fedir Strigun; 
 2007 Dincolo de Dunăre – film de regizorul ucrainean Mikoli Zaseeva-Rudenka, cu Bogdan Beniuk;